Песма Евровизије 2018. (; ) 63. је по реду избор за Песму Евровизије. Одржан је у Лисабону, главном граду Португалије, захваљујући победи Салвадора Собрала на Евровизији 2017. године у Кијеву, са песмом Amar pelos dois. Ово је први пут да се такмичење одржи у Португалији. Такмичење се састоји из два полуфинала и финала, а датуми одржавања полуфиналних вечери су 8. и 10. мај 2018; велико финале одржава се 12. маја 2018. Ово је било први пут да је Песма Евровизије одржана у граду на атланској обали, а након 49 година се фестивал вратио на Пиринејско полуострво.

43 земље учествовале су на такмичењу. Русија се вратила на такмичење након одсуства 2017. године. Први пут је изведена песма на једном језику из јужнокавкаске групе, грузинском. Такође, први пут се у песмама појавио и јапански језик, као и призренско-тимочки дијалект.

Израел је остварио своју четврту победу на такмичењу након што су победили 1978, 1979. и 1998. године. Кипар је остварио најбољи резултат тако што су такмичење завршили на другом месту.

Такмичење 2018. остаће упамћено по томе што Азербејџан, Румунија и Русија по први пут од увођења полуфинала нису успеле да се квалификују за финале. Такође, по први пут после 2005., ниједна од држава Закавказја (Грузија, Јерменија и Азербејџан) није наступила у финалу. ЕРУ је дала извештај да је такмичење пратило 186 милиона гледалаца што је за 4 милиона више у односу на 2017. годину.

Избор града домаћина 

Такмичење ће се одржати у Лисабону у Алтис Арени, након победе Португалије на такмичењу 2017. године када их је представљао Салвадор Собрал са песмом Amar pelos dois.

Арена која је изграђена за изложбу Експо '98, има капацитет од 20.000 гледалаца, поставши тако највећа арена у Португалу, као и једна од највећих у Европи. Лоциран је у срцу Парка Нације на обали реке, у североисточном Лисабону. Повезан је са метроом до најближег међународног аеродрома и возом са остатком Португалије и Европом.

Конкурс за домаћинство 

Португалски сајт посвећен Евровизији је саопштио на дан финала 2017. да ће прихватити домаћинство уколико победе. Наредног дана, генерални директор португалске телевизије, Нуно Артур Силва је потврдио саопштење и напоменуо да ће се такмичење највероватније одржати у Алтис Арени у Лисабону. 15. маја 2017., португалска телевизија је првобитно потврдила да је Лисабон град домаћин, да би следећег дана изјавили да још нема коначне одлуке што се тиче тога.

Критеријуми за избор града домаћина су следећи:
 Место одржавања мора бити покривено са најмање 10,000 гледалаца.
 Међународни прес центар мора бити у могућности да прими не мање од 1,550 новинара.
 Град домаћин мора да има добру дистрибуцију хотелских соба у складу са европским стандардима. Најмање 2,000 соба морају бити обезбеђени: 1,000 за делегације које учествују и 1,000 за акредитоване медије и обожаваоце.
 Град мора да обезбеди ефикасну инфраструктуру транспорта, као што је оближњи међународни аеродром са спремним конекцијама са градом, местом одржавања и хотелима.
 Град домаћин мора бити у могућности да обезбеди сигурност и обезбеђење учесника, делегација и обожаваоца.

Конкурс ће бити покренут неколико недеља након такмичења 2017. Поред Лисабона, и други градови су изразили жељу за домаћинством: Брага, Еспињо, Фаро, Гондомар, Гимараис и Санта Марија да Феира. Градоначелник Портоа, Руј Мореира, је изјавио да неће дати милионе евра за домаћинство, али да ће подржати кандидатуру Метрополског дела Порта.

Дана 25. јула 2017. ЕРУ и португалска телевизија су објавили да ће Лисабон бити град домаћин и да ће се такмичење одржати у Алтис Арени.

Формат

Графички дизајн 
Дана 7. новембра 2017. је представљен лого и слоган такмичења који гласи All Aboard (Укрцавање). Графички дизајн показује океанске мотиве које алудирају на локацију Лисабона, излаз на Атлантски океан. Поред главног логоа, морске шкољке, још 12 додатних логоа су дизајнирани како би симболизовали разне аспекте луке Лисабона, тако да ће ово бити прво такмичење где ће се током преноса користити више логоа.

Водитељи 
Дана 8. јануара 2018. је објављено од стране ЕРУ да ће водитељке такмичења бити телевизијске водитељске Силвија Алберто, Филомена Каутела и Катарина Фуртадо и португалско-америчка глумица Данијела Руа. Биће ово први пут да састав водитеља чине четири жене. Такође, водитељке жреба за полуфинала биле су Силвија Алберто и Филомена Каутела.

Жреб за полуфинале 
Жреб за полуфинале је одржан 29. јануара 2018. године у Лисабону. Земље учеснице, сем директних финалиста (домаћина Португалије и велике петорке), су подељене у шест шешира, формираних на основу историјата размене поена међу државама у последњих 10 година, по чему су касније извучени учесници по полуфиналима.

Састав шешира је био следећи:‍

Земље учеснице 

Дана 7. новембра 2017. године ЕРУ је првобитно објавила да би на такмичењу 2018. године требало учествовати 42 земље. Русија се вратила на такмичење након одсуства 2017. године, док би БЈР Македонија првобитно прескочила ово такмичење зато што је ЕРУ привремено блокирала њихово учешће на такмичењу због неплаћених дугова од стране њихове телевизије.

Дана 17. новембра 2017. године ЕРУ је дозволила БЈР Македонији да учествује на такмичењу, тако да је број учесника повећан на 43, чиме је изједначен рекорд из 2008. и 2011. године.

Извођачи који су учествовали раније

Прво полуфинале 
19 земаља је учествовало у првом полуфиналу. Право гласа су такође имали и публика и чланови жирија из Португалије, Уједињеног Краљевства и Шпаније.

Друго полуфинале 
18 земаља је учествовало у другом полуфиналу. Право гласа су такође имали и публика и чланови жирија из Италије, Немачке и Француске.

Финале

Резултати 

У следећим табелама налазе се детаљнији статистички подаци о резултатима гласања по државама.

Резултати првог полуфинала

12 поена у првом полуфиналу 
Табеле испод садрже информације о додељивањима максималних 12 поена у првом полуфиналу. Земље у трећој колони чија су имена подебљана, добиле су сва 24 поена (максималних 12 поена жирија и максималних 12 поена телегласања).

Резултати другог полуфинала

12 поена у другом полуфиналу 
Табеле испод садрже информације о додељивањима максималних 12 поена у другом полуфиналу. Земље у трећој колони чија су имена подебљана, добиле су сва 24 поена (максималних 12 поена жирија и максималних 12 поена телегласања).

Резултати финала

12 поена у финалу 
Табела испод садржи информације о додељивањима максималних 12 поена у финалу. Земље у трећој колони чија су имена подебљана, добиле су сва 24 поена (максималних 12 поена жирија и максималних 12 поена телегласања).

Остале земље 

Да би одређена држава могла да стекне право учешћа на такмичењу Евросонга, она мора да буде активна чланица Европске радиодифузне уније (ЕРУ).‍ ЕРУ је послао позив за учешће на Песми Евровизије 2018. године свим активним члановима, којих је тренутно 56.‍ Своје учешће је до сада потврдило неколико земаља, а следеће државе исказале су јасну (не)заинтересованост.

Активни чланови ЕРУ 

  - Генерални директор Радио-телевизије Андоре (RTVA) је 14. маја 2017. је изјавио да се Андора неће вратити на такмичење 2018. године.
  - 14. августа 2017. босанскохерцеговачка телевизија (БХРТ) је изјавила да ће Босна и Херцеговина највероватније због финансијских потешкоћа пропустити такмичење 2018. године. 18. септембра 2017. БХРТ је потврдила да БиХ неће учествовати на такмичењу.
  - Стив Шмит, директор луксембуршке телевизије (RTL) је објаснио прошле године разлог због чега Луксембург не учествује на такмичењу. Он је такође напоменуо да су шансе за Луксембург ограничене: Верујем да након што је Евровизија постала велика, дани наше победе су прошли. Са новим системом гласања, немогуће је да Луксембург оствари успешне резултате. Мале земље су у великом проблему данас. Луксембург је последњи пут учествовао на такмичењу 1993. године.
  - Монегашка телевизија (TMC) је 31. августа 2017. потврдила да неће учествовати на такмичењу 2018. године.
  - Главни уредник словачке телевизије (RTVS), Ерика Руснакова је потврдила чешком евровизијском порталу Eurocontest.cz да Словачка неће учествовати на такмичењу 2018. године.
  - Након измене програма у Турској телевизији (ТРТ), постојала је могућност повратка Турске на такмичењу. 12. јула 2017. победница из 2003. Сертаб Еренер је изјавила како се Турска сигурно враћа на такмичење. Касније су и представници из 2010. група маНга дали подршку повратку Турске. Међутим, турски министар је 7. августа 2017. изјавио да нема планова о повратку Турске на такмичењу. Истог дана, турски емитер је потврдио да се Турска не враћа на такмичење ни 2018. године.

Међународни преноси и гласања

Гласања и објављивачи резултата 
Редослед гласања је објављен на дан финала.

  — Наталија Жижченко
  — Турал Асадов
  — Навибенд  (белоруски представници 2017)
  — Џон Кенеди О’Конор
  — O'G3NE (холандске представнице 2017)
  — Јана Бурческа (македонска представница 2017)
  — Лара Ацопарди
  — Тамара Гачечиладзе (грузијска представница 2017)
  — Нивес Алварес
  — Кати Белович
  — Ула Есендроп
  — Мел Гиедројк
  — Феликс Сандман
  — Дагмара Леганте
  — Андри Џаху
  — Уршула Тољ
  — Ники Берн (ирски представник 2016)
  — Соња Аргинт Јонеску
  — Радка Росицка
  — Еда Сиф Палсдоутир
  — Ђулијета Ардован
  — Данира Буркрис Теркесидис
  — Јовст и Александар Волмен (норвешки представници 2017)
  — Елоди Госујин
  — Ђулија Валентина Палермо
  — Рикардо Гонсалвес
  — Ојт Евестус
  — Драгана Косјерина
  — Ховиг Демирјан (кипарски представник 2017)
  — Арсен Григорјан
  — Јоана Драгнева (бугарска представница 2008. као члан групе Deep Zone Project)
  — Олина Ксенополу
  — Бенсе Форо
  — Наташа Шотра
  — Барбара Шунебергер
  — Ана Абреу
  — Алсу (руска представница 2000. и водитељка финала 2009)
  — Летисија Карваљо
  — Луси Ајуб (водитељка 2019)
  — Марцелина Завадцка
  — Егле Даугелаите
  — Маја Кеуц (словеначка представница 2011)
  — Педро Фернандес

Коментатори 

  — Азер Сулејманли (İTV, полуфинала и финале)‍
  — Андри Џаху (-{TVSH, RTSH HD, RTSH Muzikë и Radio Tirana}-, полуфинала и финале)‍
  — Миф Вархуст и Џоел Кризи (-{SBS One}-, полуфинала и финале)‍
  — Анди Кнол (-{ORF eins}-, полуфинала и финале)‍
  — Евгениј Перлин (-{Belarus-1 и Belarus 24}-, полуфинала и финале)
  — Холандски: Питер ван де Вајр (één, полуфинала и финале);‍Француски: Жан-Луј Лахај и Морен Лојс (La Une, полуфинала и финале)‍ Француски: Жан-Луј Лахај и Морен Лојс (La Une, полуфинала и финале)‍
  — Елена Розберг и Георги Кушвалијев (БНТ 1 и БНТ HD, полуфинала и финале)‍
  — Деметре Ергемлидзе (GPB First Channel, полуфинала и финале)‍
  — Александрос Лизардос и Дафне Скалиони (ERT1, ERT HD и ERT World, полуфинала и финале)‍
  — Оле Топхолм (DR1, полуфинала и финале)‍
  — Марко Рејкоп (ETV, полуфинала и финале);‍
  — Ерез Тал (Kan 11, полуфинала и финале);
  — Марти Велан (RTÉ2, полуфинала; RTÉ One, финале);
  — Гисли Мартеин Балдурсон (RÚV, полуфинала и финале)‍
  — Каролина ди Доменико и Саверио Рајмондо (Rai 4, полуфинала);‍ Серена Роси и Федерико Русо (Rai 1, финале)‍ Каролина ди Доменико и Ема Стокхолма (Rai Radio 2, финале);‍
  — Авет Барсегјан и Феликс Хачатрјан(Armenia 1, полуфинала и финале)‍
 * — Дијана Снегина и Калдибек Жајсанбајев (Khabar Agency, полуфинала и финале)‍
 * — Дуан Јихуан и Хеј Нан(Hunan TV, прво полуфинале)‍
  — Костас Константину и Васо Комину (RIK 1, RIK SAT, RIK HD, полуфинала и финале)‍
  — Томс Гревинш (LTV1, полуфинала и финале)‍ Магнус Еринш (LTV1, финале)‍
  — Даријус Ужкураитис и Герута Гриниуте (LRT, LRT HD и LRT Radijas, полуфинала и финале)‍
  — Кристина Ратоњи и Фреди (Duna, полуфинала и финале)‍
  — Каролина Петковска (МРТ 1, полуфинала и финале)
  — Артур Каруана (TVM, полуфинала и финале)‍
  — Ђулијета Ардован (Moldova 1, Radio Moldova, Radio Moldova Muzical и Radio Moldova Tineret, полуфинала)‍; Доина Стимповшчи (Moldova 1, Radio Moldova, Radio Moldova Muzical и Radio Moldova Tineret, финале)‍
  — Питер Урбан (One, полуфинала; Das Erste, финале)‍
  — Олав Виксмо Слетан (NRK1, полуфинала и финале);‍ Рони Бреде Асе, Сиље Реитен Нордес и Маркус Екрем Неби (NRK3, финале)‍
  — Артур Орзеч (TVP 1 и TVP Polonia, полуфинала и финале)
  — Хелдер Реис и Нуно Галопим (RTP1 и RTP Internacional, полуфинала и финале)‍
  — Лијана Станчију и Раду Андреи Тубор (-{TVR 1}- и -{TVR HD}-, полуфинала и финале)‍
  — Јана Чурикова и Јуриј Аксута (-{Channel One}-, полуфинала и финале)‍
 * — Мишел Висаж и Рос Метјуз (Logo TV, финале)‍
  — Лиа Фјорио и Ђиђи Рестиво (SMtv San Marino и Radio San Marino, полуфинала и финале)‍
  — Андреј Хофер (RTV SLO2, полуфинала; RTV SLO1, финале; Radio Val 202, друго полуфинале и финале; Radio Maribor, полуфинала и финале)‍
  — Силвана Грујић и Тамара Петковић (РТС 1, РТС HD, РТС Свет и РТС Планета, прво полуфинале); Душка Вучинић-Лучић (РТС 1, РТС HD, РТС Свет и РТС Планета, друго полуфинале и финале)‍
  — Скот Милс и Рилан Кларк Нил (BBC Four, полуфинала); Грејам Нортон (BBC One, финале); Кен Брус (BBC Radio 2, финале)‍
  — Тимур Мирошниченко (UA:Pershyi, полуфинала и финале);‍
  — Фински: Мико Силвенојнен; Шведски: Ева Франц и Јохан Линдрос(Yle TV2, Yle X3M, полуфинала и финале);‍
  — Кристофер Вилем, Андре Маноукијан (France 4, полуфинала); Кристофер Вилем, Стефан Берн, Алма (France 2, финале)‍
  — Јан Смит и Корналд Мас (NPO 1, полуфинала и финале)
  — Душко Ћурлић (ХРТ 1, полуфинала и финале);
  — Дражен Бауковић и Тијана Мишковић (TVCG 1 и TVCG SAT, полуфинала и финале)‍
  — Либор Боучек (ČT2, полуфинала; ČT1, финале)‍
  — Немачки: Свен Епинеј (SRF zwei, полуфинала; SRF 1, финале); Француски: Жан-Марк Ричард и Николас Танер (RTS Deux, полуфинала; RTS Un, финале);‍ Италијански: Клариса Тами RSI La 2, полуфинала; RSI La 1, финале)‍;
  — Сана Нилсен и Едвард аф Силен (SVT1, полуфинала и финале);‍
  — Тони Агиљар и Хулија Варела (La 2, полуфинала; La 1, финале)‍

Напомене:

* Није земља учесница.

Службени албум 

-{Eurovision Song Contest: Lisbon 2018}- је службени компилацијски албум такмичења одржаног 2018. године, који је саставила Европска радиодифузна унија, а 20. априла 2018. године је издала кућа -{Universal Music Group}-. Албум садржи све 43 песме изведене на Евросонгу 2018. године, укључујући и полуфиналне нумере које нису добиле право учешћа у финалу.

Референце

Спољашње везе 

 

 
Песма Евровизије по годинама